No Reply – canzone dei Beatles
No Reply – album dei Daylight Dies
No Reply – canzone dei Buzzcocks